Зернобобо́вые культу́ры (зерновы́е бобовые культуры) — группа растений порядка Бобовые, возделываемых ради плодов, являющихся продуктами питания.

Группа «зернобобовые» ограничена теми культурами, плоды которых собирают исключительно в целях использования сухих зёрен. Зернобобовыми не являются овощные бобовые культуры (например, зелёный горошек и стручковая фасоль), а также бобовые растения, плоды которых используются для извлечения растительного масла (например, соя и арахис) и для кормовых целей (например, клевер и люцерна).

Зернобобовые, так же как и продукты из них, распространены во всём мире. Часто употребляются в азиатских (японская, китайская, индийская кухня) и вегетарианских блюдах.

На долю зернобобовых в мире приходится 13 % посевных площадей от всех зерновых культур. В России основной зернобобовой культурой является горох, занимая около 80 % площадей всех зернобобовых культур.

Зернобобовые культуры 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приводит следующую классификацию зернобобовых:
 Сушёная фасоль (Phaseolus spp.)
 Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris)
 Фасоль луновидная (Phaseolus lunatus)
 Фасоль огненно-красная (Phaseolus coccineus)
 Фасоль остролистная (Phaseolus acutifolius)
 Сушёная вигна (Vigna spp.)
 Адзуки (Vigna angularis)
 Бобы мунг (Vigna radiata)
 Урд (Vigna mungo)
 Ricebean (Vigna umbellata)
 Moth bean (Vigna aconitifolia)
 Бамбарский земляной орех (Vigna subterranea)
 Коровий горох (Vigna unguiculata)
 Сушёный горох (Pisum spp.)
 Горох посевной (Pisum sativum var. sativum)
 Protein pea (Pisum sativum var. arvense)
 Нут (Cicer arietinum)
 Голубиный горох (Cajanus cajan)
 Чечевица пищевая (Lens culinaris)
 Горошек (Vicia)
 Боб садовый (Vicia faba)
 Horse bean (Vicia faba equina)
 Broad bean (Vicia faba)
 Field bean (Vicia faba)
 Вика посевная (Vicia sativa)
 Люпин (Lupinus spp.)
 Второстепенные зернобобовые включают:
 Лобия (Lablab purpureus)
 Канавалия мечевидная (Canavalia ensiformis), sword bean (Canavalia gladiata)
 Крылатые бобы (Psophocarpus tetragonolobus)
 Мукуна жгучая (Mucuna pruriens var. utilis)
 Хикама (Pachyrhizus erosus)

Производство и экспорт зернобобовых культур 
Спрос на здоровую еду и продукты питания, при производстве которых ущерб экологии минимизирован, растет. Мировой рынок мяса в 2020 году оценивается в $1,7 трлн, а альтернативного протеина лишь $2,2 млрд. По расчетам Financial Times, через 15 лет рынок мяса, выращенного на протеине растительного происхождения, может достичь $100 млрд. Замена традиционным мясным продуктам – одно из основных направлений агротехнологического прорыва. 

За сезон-2018/19 Россия и Украина совместно экспортировали 1,45 млн тонн гороха. Основные покупатели (в порядке уменьшения объема закупок) — это Европа, Индия и Турция. За 2019/20 МГ объем экспорта составил 1 млн тонн. Основные покупатели изменились – это Индия, Пакистан и Европа.

Посевные площади под бобовыми в Канаде в 2020 году сокращены на 6% по сравнению с 2019 годом и составляют порядка 3,5 млн га, что обусловлено интересом фермеров к выращиванию масличных культур. Урожай основных бобовых культур (нут, горох, конские бобы, чечевица и люпин) в Австралии ориентировочно составит 2,28 млн тонн, что на 23% ниже урожая 2020 года (2,96 млн тонн). По сравнению с 2020 годом посевные площади нута увеличены на 11% и составляют 565 тыс. га, посевные площади гороха увеличены на 14% – до 238 тыс. га, в то время как посевные площади под другими культурами сокращены.

В 2020 году урожай зернобобовых культур в России составил 2,7 млн тонн. Идет рост посевных площадей и урожая гороха. По нуту сокращение посевных площадей и урожая, начиная с 620 тыс. тонн в 2018 году до 290 тыс. тонн в 2020 году (вызвано это падением цен на нут с пика в $1100-1200 в 2017 году). Производство чечевицы в России идентично нуту: падение урожая со 195 тыс. тонн в 2018 году до 116 тыс. тонн в 2020 году. .

По данным ФАО, в 2020 году в мире было произведено 92 млн тонн зернобобовых культур, а глобальное среднедушевое потребление составляло примерно 8 кг/чел. в год. К 2030 году прогнозируется рост показателя до 9,1 кг/чел. Мировой импорт зернобобовых культур в 2020 году увеличился на 19% до 12 млрд долл., следует из статистики ITC Trade Map. Крупнейшими импортерами являлись Индия (1,6 млрд долл.), Китай (1,1 млрд долл.) и Пакистан (655 млн долл.), экспортерами – Канада (3,2 млрд долл.), Мьянма (1,2 млрд долл.) и США (934 млн долл.). Россия входила в топ-10 экспортеров с долей 2,7%.

в 2021 году производство зернобобовых в России достигло 3,84 млн тонн. Экспорт зернобобовых 1,6 млн тонн (+38% к 2020) на $693 млн (+97%). Экспорт сушеного гороха 1,2 млн тонн (+64%) и в 2,2 раза до 378 млн долл. в денежном. Экспорт сушеного нута увеличился на 44% до $193 млн, чечевицы – в 2,8 раза до $119 млн. Основные импортеры - Турция, Пакистан, Бангладеш, Италия и Латвия .

Производство зернобобовых культур в России в 2021 году увеличилось до 3,8 млн тонн (+11,4% к 2020). В том числе гороха собрано 3,2 млн тонн(+16%). В 2021 году посевные площади гороха 1,445 млн га. Экспорт гороха в 2021 году вырос почти вдвое относительно 2019 года достигнув 1,17 млн тонн. (+10%).

Международный год зернобобовых 
На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 год был провозглашён Международным годом зернобобовых.

Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО) было поручено содействовать проведению Международного года зернобобовых в сотрудничестве с правительствами, соответствующими организациями, включая неправительственные, и другими заинтересованными сторонами.

Международный год зернобобовых проводится с целью повышения осведомлённости общественности о питательной ценности зернобобовых культур в рамках устойчивого производства продовольствия, направленного на обеспечение продовольственной безопасности и питания. Проведение такого года поможет более эффективному использованию белков, получаемых из зернобобовых культур, совершенствованию севооборота, увеличению мирового производства и решению проблем торговли зернобобовыми культурами.

Конкретные цели Международного года зернобобовых:
 Повысить степень информированности общества о важной роли зернобобовых в устойчивом производстве продовольствия и здоровом питании, об их вкладе в обеспечение продовольственной безопасности и питания.
 Донести информацию о ценности и способах использования зернобобовых культур в рамках продовольственной системы, их пользе для плодородия почв и для борьбы с изменением климата, а также для искоренения недоедания.
 Поощрять взаимодействие во всей продовольственной цепи для дальнейшего глобального производства зернобобовых, содействовать расширению научных исследований, совершенствовать севооборот и решать проблемы торговли зернобобовыми культурами.

В новом руководстве ФАО «Сохранить и приумножить на практике» подчеркивается важная роль зернобобовых в севооборотах и при совмещении культур. Включая зернобобовые в севооборот (чередование различных культур на одном участке земли) или используя их в качестве совмещенных культур (совместное выращивание двух или более культур), фермеры добиваются повышения урожайности зерновых — например, кукурузы и пшеницы, — и улучшения плодородия почв.

См. также 
 Зерновые культуры
 Бобовые

Примечания

Литература 
 
 Зотиков В. И. и др. Зернобобовые культуры — важный фактор устойчивого экологически ориентированного сельского хозяйства  // «Зернобобовые и крупяные культуры», № 1 (17), 2016.

 The significance of Vavilov’s scientific expeditions and ideas for development and use of legume genetic resources — вклад Н. И. Вавилова.
 Genetic Resources of Leguminous Plants in the N.I. Vavilov Institute of Plant Industry 
 United Nations, David. «The International Year of Pulses» . United Nations. Retrieved 14 December 2015.
 «Международный год зернобобовых 2016 — МГЗ 2016» . 14 декабря 2015.

Ссылки